Guido von Montlhéry ist der Name folgender Personen:

 Guido I. von Montlhéry († 1095), Herr von Montlhéry und Bray-sur-Seine aus dem Haus Montlhéry
 Guido II. von Montlhéry († nach 1110), Herr von Montlhéry und Chevreuse aus dem Haus Montlhéry